Кристоф Генрих Пфафф (; , , Священная Римская империя, — , , Дания) — немецкий  и , брат математика Иоганна Фридриха Пфаффа.

Первоначальное образование Пфафф получил в Штутгарте, в 1793 году состоял студентом Гёттингенского университета, через два года после этого опубликовал первый мемуар: «Электричество и чувствительность животных». Получив диплом доктора медицины, он провел некоторое время в Дании, затем в Италии; в 1797 году был приглашен на кафедру химии экстраординарным профессором в Кильском университете. После поездки в Париж (1801) избран ординарным профессором химии в том же университете; занимал эту кафедру до смерти.

Главнейшие работы Пфаффа принадлежат фармацевтической химии. В Киле Пфафф основал лабораторию и собрал прекрасные коллекции, купленные впоследствии датским правительством.

Труды 
 Система медицинских веществ по химическим принципам. — 7 тт. — Лейпциг, 1808—1824.
 Учебник аналитической химии. — 2 тт. — Альтона, 1825.
 Рассмотрение теории гальвано-вольтаизма. — Альтона, 1837.
 Шлезвиг-голштинская фармакопея. — Киль, 1833.

Примечания

Ссылки 
 

Кавалеры ордена Данеброг
Медики Германии
Преподаватели Кильского университета
Ректоры Кильского университета
Члены Баварской академии наук
Почётные граждане Киля